Владимир Юрьевич (02.1238†)— младший сын Юрия Всеволодовича, убит монголами.
 Владимир Юрьевич (князь муромский) (ум.1205).